Zawody w szermierce na Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro rozgrywane będą w dniach 6 – 14 sierpnia 2016 w hali Carioca Arena.

Kwalifikacje 
 Indywidualnie
 floret i szpada
Kwalifikacje oparte będą na rankingu z dnia 4 kwietnia 2016. Dwudziestu czterech zawodników z każdej konkurencji zakwalifikuje się automatycznie. Dodatkowo po 2 miejsca otrzymają przedstawiciele Azji i Oceanii, Europy i Ameryki, a po jednym przedstawiciele Afryki, którzy nie znajdą się wśród najlepszych 24 zawodników rankingu. Następnie rozegrane zostaną turnieje kwalifikacyjne (osobne dla każdego kontynentu). Awans na igrzyska wywalczą zwycięzcy tych turniejów.
 szabla
Kwalifikacje oparte będą na rankingu z dnia 4 kwietnia 2016. Czternastu zawodników zakwalifikuje się automatycznie. Dodatkowo po 2 miejsca otrzymają przedstawiciele wszystkich kontynentów, którzy nie znajdą się wśród najlepszych 14 zawodników rankingu. Następnie rozegrane zostaną turnieje kwalifikacyjne (osobne dla każdego kontynentu). Będą to: z Ameryki – 2 zawodników, z Afryki – 1 zawodnik, z Azji i Oceanii – 3 zawodników, z Europy – 4 zawodników.
 Drużynowo
Kwalifikacje oparte będą na rankingu z dnia 4 kwietnia 2016. Cztery najlepsze zespoły składające się z trzech zawodników lub zawodniczek awansują automatycznie. Dodatkowo awans uzyska najlepszy zespół z każdego kontynentu z miejsc 5-16.

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety

Tabela medalowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Szermierka na stronie igrzysk olimpijskich 

Szermierka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016